

Юноши старша възраст U 19 (1992 – 1993 г.)

Програма 

<noinclude>

Голмайстори
Последна актуализация: 

<noinclude>

Крайно класиране 

Последна актуализация:

Бележки

Външни препратки 
 Юноши старша възраст (род.1992): Елитна група 2010/11 bulgarian-football.com

Литекс (Ловеч) през сезоните